

Codici 
 nee – codice ISO 639-3 della lingua kumak

Musica 
 Nee  – singolo del 2010 delle Perfume